Ламелас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ламелас, Жорди (род. 1970) — андоррский футболист, полузащитник.
 Ламелас, Лазаро (род. 1974) — кубинский гимнаст, трёхкратный чемпион Панамериканского чемпионата.